Fünf Sinne steht für
 die klassischen fünf Sinne des Menschen, siehe Sinn (Wahrnehmung)#Die klassischen fünf Sinne des Menschen
 Die fünf Sinne (Rembrandt), Gemälde
 Denkmal für die fünf Sinne, Landsberg am Lech
 Die fünf Sinne (Magdeburg), Figurengruppe, Magdeburg

Siehe auch:
 Fünfsinn